Liga Środkowoeuropejska siatkarzy 2009/2010 - 7. sezon rozgrywek o mistrzostwo Middle European Volleyball Zonal Association (MEVZA). Zainaugurowany został 2 października 2009 roku i trwał do wiosny 2010 roku.

W fazie zasadniczej 9 zespołów rozegrało mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. Następnie odbywał się turniej finałowy (Final Four), gdzie rozegrane zostaną półfinały, mecz o 3. miejsce i mecz o mistrzostwo.

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów MEVZA reprezentował austriacki klub Hypo Tirol Innsbruck i za sprawą dzikiej karty słoweński ACH Volley Bled.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Final Four

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

Liga Środkowoeuropejska w piłce siatkowej
2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej